Mittweida ist

der Name der Stadt Mittweida im Freistaat Sachsen.
der Name eines Ortsteils der Gemeinde Raschau-Markersbach im Erzgebirgskreis in Sachsen, siehe Mittweida (Markersbach).
eine Kurzform für die Große Mittweida, einen Fluss im Erzgebirgskreis in Sachsen, Deutschland.
eine frühere Bezeichnung des Ortsteils Mittweide der Gemeinde Tauche im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg, Deutschland.
der Landkreis Mittweida im Bundesland Sachsen bis 31. Juli 2008.
Siehe auch:
 Mittweide